Ape of APE kan verwijzen naar:
Ape (gemeente), een gemeente in het noorden van Letland, zie Apes novads
Ape (stad), een stad in deze gemeente
Piaggio Ape
Zhenhua Ape, een brom/motorfiets
A*P*E, een film uit 1976
APE-tag, een tag om metadata toe te voegen aan digitale audiobestanden
Ape (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
.ape, een bestandsnaamextensie van Monkey's Audio